Loch Leven kan avse
 Loch Leven, Highland – gren av havsviken Loch Linnhe på Skottlands västkust
 Loch Leven (Perth and Kinross) – en insjö och naturreservat i Perth and Kinross, Skottland

Se även 
 Loch Leven Castle